Jaks, Jakš oder Jåks ist der Familienname folgender Personen:

 Ilmar Jaks (1923–2019), estnischer Schriftsteller
 Iver Jåks (1932–2007), norwegisch-samischer Künstler
 Kurt Jaks (* 1947), deutscher Versicherungskaufmann und -funktionär
 Martin Jakš (* 1986), tschechischer Skilangläufer
 Pauli Jaks (* 1972), Schweizer Eishockeytorhüter
 Peter Jaks (1966–2011), Schweizer Eishockeyspieler und Eishockeyfunktionär

Siehe auch:
 Jachs
 Jax
 IAKS